Australia
 St Peters – sobborgo di Sydney
 Regno Unito
 St Peters – distretto di Leicester
 St Peters – località di Broadstairs, Kent
 St. Peters – ward del London Borough of Islington
 Stati Uniti d'America
 St. Peters – città della Contea di Saint Charles, Missouri